Fordyce House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fordyce House (Hot Springs, Arkansas), NRHP-ID 82000818
 Fordyce House (Little Rock, Arkansas), NRHP-ID 75000407